Оле́́г Анато́льевич Грица́й (; 26 сентября 1974, Чернигов, УССР, СССР) — украинский футболист, нападающий, полузащитник, один из лучших голеадоров первой лиги Украины.

Карьера 
Воспитанник черниговского футбола, вместе с братом занимался в местной СДЮШОР у тренера В. Н. Подгорного. После её окончания играл в любительской лиге.

В 1994 году перешёл в черкасский «Днепр», который выступал в первой лиге. Дебютировал на профессиональном уровне 10 апреля 1994 года в матче «Днепр» (Черкассы) — «Электрометаллург НЗФ». Свой первый гол в профессиональной карьере, забил 5 мая 1996 года в ворота клуба «Ратуша». Становился лучшим бомбардиром Первой лиги в сезонах 1997/98 — (22 гола) и 1998/99 — (19 голов), где разделил лавры лучшего голеадора с Геннадием Скиданом из СК «Николаев».

В 2000 году, вместе с младшим братом Александром, который к тому времени так же выступал за черкасскую команду, перебрался в более титулованный днепропетровский «Днепр». Но в высшей лиге карьера сложилась не столь удачно, где Олег смог отличиться только раз, забив запорожскому «Металлургу».

Так и не закрепившись в основном составе днепропетровского клуба, продолжил карьеру в клубах первой и второй лиг, но так и не смог выйти на прежний бомбардирский уровень, после чего окончательно вернулся в Черкассы.

Закончил активные выступления в 2008 году, в любительском клубе «Ходак», где был его капитаном.

Статистика

Достижения 
 Лучший бомбардир Первой лиги Украины: (2) 1997/98 — 22 гола , 1998/99 — 19 голов

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Днепр-3»
Игроки ФК «Нафком»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Десна»